«Аляска Эйсез» () — профессиональный хоккейный клуб, играющий в Горном дивизионе Западной конференции ECHL. Клуб базируется в городе Анкоридж, штат Аляска, США. Был основан в 1989 году.

23 февраля 2017 года руководство франшизы сообщило о прекращении функционирования клуба после завершения сезона 2016/ 2017. В числе причин, повлекших за собой такое решение, указывались падение экономики штата Аляска и последовавшее за тем снижение дохода граждан, результировавшее в сильное снижение продаж билетов и сезонных абонементов.

В июне 2017 года клуб был продан компании Comcast Spectacor. Новые владельцы перевезли команду в Портленд, штат Мэн, и переименовали клуб в «Мэн Маринерз».

Достижения 
ECHL
 Обладатель Кубка Келли — 2005-06, 2010-11, 2013-14
 Финалист Кубка Келли — 2008-09
 Победитель регулярного чемпионата — 2005–06, 2010–11, 2011–12, 2012–13

Статистика 
Примечание: И = Сыграно игр, В = Победы, П = Поражения, Н = Ничьи, ПО = Поражения в овертайме, ПБ = Поражения в буллитах, О = Очки, В% = Процент выигранных игр, ЗШ = Заброшенные шайбы, ПШ = Пропущенные шайбы, Штр = Штрафные минуты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Статистика клуба на Eliteprospects

Хоккейные клубы США
Спортивные клубы Аляски
Анкоридж